

Geografia 
 Scigliano – comune sparso italiano della provincia di Cosenza

Persone 
 George A. Scigliano – politico statunitense
 Giuseppe Scigliano – pittore, scrittore, pedagogista e attivista italiano naturalizzato tedesco
 Joe Scigliano – calciatore canadese